Minna est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Maria Minna (née en 1948), femme politique canadienne

Prénom

Personnages
Minna-Dietlinde Wilcke, personnage du projet multimédia japonais Strike Witches
Minna Häkkinen, personnage récurrent de la série télévisée américaine Veep

Toponyme

Minna, capitale de l'État de Niger

Voir aussi 
 Minna, centre commercial en Finlande ;
 Minna von Barnhelm, comédie allemande de Gotthold Ephraim Lessing ;
 Minna Itteshimatta, album de la chanteuse japonaise Miyuki Nakajima ;
 Minna no uta, programme de télévision musical japonais ;
 Minna-jima, île de l'archipel japonais Miyako ;
 , navire de charge ;
 .